James Lloyd kan avse flera personer:

James Lloyd (Maryland) (1745 – 1820), amerikansk senator för Maryland 1797-1800. 
James Lloyd (Massachusetts) (1769 – 1831), amerikansk senator för Massachusetts 1808-1813 och 1822-1826.
James Lloyd (botaniker) (1810  –  1896)